Tidal puede referirse a:

 Tidal, un servicio de música de emisión continua basado en suscripción.
 Tidal, el primer álbum de la cantante y compositora estadounidense Fiona Apple.
 Tidal Wave, el segundo sencillo de un total de seis de la banda islandesa The Sugarcubes.
 Cuenca Tidal, una ensenada artificial creada en el río Potomac, a su paso por  (Estados Unidos).